Aceasta este o listă a celor mai mari aglomerări urbane din Africa, având peste 500.000 de locuitori.

Note

Vezi și 
 Listă de superlative geografice

Lista, Orașe
 
Superlative